CRAV se puede referir a:

 Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar empresa chilena.
 Comité regional de acción vitícola (Comité régional d'action viticole); grupo radical francés.